Het zeventiende wereldkampioenschap basketbal is gehouden in Spanje van 30 augustus 2014 tot en met 14 september 2014. Het toernooi kreeg de nieuwe naam FIBA Basketball World Cup. De volgende editie van dit toernooi zal vijf jaar later worden georganiseerd zodat het niet meer in hetzelfde jaar als het wereldkampioenschap voetbal wordt gehouden. Daarna wordt opnieuw overgeschakeld op een toernooi om de vier jaar.

Het kampioenschap werd overtuigend gewonnen door de titelverdedigers uit de Verenigde Staten. De VS-ploeg won al haar wedstrijden met een gemiddeld verschil van meer dan dertig punten en versloeg in de finale Servië. De finaleplaats was het beste resultaat tot dan toe van Servië als onafhankelijk land.

De Amerikaan Kyrie Irving was met 26 punten de topscorer in de finale en hij werd uitgeroepen tot meest waardevolle speler (MVP) van het toernooi.

Keuze van het gastland
De FIBA opende het bidproces op 10 januari 2008. Na de sluitingstermijn op 30 april 2008 hadden de volgende negen landen hadden zich kandidaat gesteld voor de organisatie van het toernooi: Spanje, Frankrijk, Denemarken, Rusland, Saoedi-Arabië, Qatar, Italië, Griekenland, en China.. Van de negen kandidaten werden 3 landen op de shortlist geplaatst door de FIBA. Op 23 mei 2009 maakte de FIBA in Chicago bekend dat Spanje het toernooi in 2014 mag organiseren.

Speelsteden

Gekwalificeerde teams

Groepsfase (30 augustus - 4 september) 
Er zijn vier groepen van zes teams. Elk team speelt eenmaal tegen elk ander team van de groep. Winst levert twee punten op, verlies een punt. De eerste vier teams uit elke groep gaan door naar de volgende ronde. Wanneer twee of meer teams een gelijk aantal punten hebben, geeft het puntentotaal in de onderlinge wedstrijden de doorslag. Wanneer dat gelijk is, telt het doelpuntensaldo in de onderlinge wedstrijden.

Groep A 

Alle wedstrijden werden gespeeld in Granada.

Groep B 

Alle wedstrijden werden gespeeld in Sevilla.

Groep C 

Alle wedstrijden werden gespeeld in Barakaldo. De Dominicaanse Republiek, Nieuw-Zeeland en Oekraïne behaalden evenveel punten (3) in de onderlinge matchen, maar het doelpuntensaldo in die onderlinge matchen was het laagst bij Oekraïne (-2 tegen -1 voor Nieuw-Zeeland en +3 voor de Dominicaanse Republiek).

Groep D 

Alle wedstrijden werden gespeeld in Gran Canaria. Op basis van het onderlinge resultaat gaat Mexico door tegenover Angola.

Eindfase

Laatste zestien (6 en 7 september) 
De zestien geplaatste teams uit de groepsfase spelen een wedstrijd waarvan de winnaar doorgaat naar de kwartfinale. De wedstrijden zijn:
in Madrid:
A1 - B4
A2 - B3
A3 - B2
A4 - B1
in Barcelona:
C1 - D4
C2 - D3
C3 - D2
C4 - D1

De uitslagen:

Kwartfinales (9 en 10 september)

Halve finales (11 en 12 september)

Troostfinale (13 september)

Finale (14 september)

Individuele prijzen

MVP (Meest Waardevolle Speler) 
  Kyrie Irving

All-Star Team 
  Kenneth Faried
  Miloš Teodosić
  Kyrie Irving
  Nicolas Batum
  Pau Gasol

Externe links
Officiële site

Referenties

Wereldkampioenschap basketbal
Basketbal in 2014
Basketbal in Spanje
Basketbal